Nicola Costantino ist der Name folgender Personen:

* Nicola Costantino (Ingenieur) (* 1951), italienischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Nicola Costantino (Künstlerin) (* 1964), argentinische Künstlerin